Hunze (rivier), rivier in Drenthe en Groningen
 Zr.Ms. Hunze (1987), Nederlandse sleepboot van de Lingeklasse

In samenstellingen:
Aa en Hunze, gemeente in Drenthe
De Hunze, wijk in de stad Groningen
Hunze en Aa, voormalig waterschap in Groningen en Drenthe
Hunze en Aa's, waterschap in Drenthe en Groningen
KGR De Hunze, roeivereniging in de stad Groningen